Фінал Кубка європейських чемпіонів 1986 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1985—1986 років, у якому зустрілися румунське Стяуа та іспанська «Барселона». Матч відбувся 7 травня 1986 року на «Рамон Санчес Пісхуан» у Севільї. Перемогу з рахунком 2:0 у серії післяматчевих пенальті здобуло «Стяуа».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
Кубок європейських чемпіонів 1985-86 на RSSSF 
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1986 на transfermarkt 

1986
1986 у футболі
1986
Травень 1986